Флаг сельского поселения Го́рское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4242.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос сложной формы: голубой, несущей две жёлтые восьмиконечные звезды, и зелёной, изображённой в виде холма (из герба поселения) и несущей в середине изображение жёлтого кабана».

Обоснование символики 
Административным центром сельского поселения Горское является деревня Кабаново. Название деревни напрямую связано с грозным животным. Первые поселения на территории деревни относятся ко второй половине XIII века. Первые поселенцы селились у озера, к которому днём и ночью на водопой ходили стада диких кабанов. Поэтому озеро получили название «Кабаново озеро», которое затем перешло и на деревню.

Зелёная гора (холм) на флаге поселения гласно указывает на название поселения, а фигура скачущего кабана символически связывает его с названием административного центра. Символика кабана (вепря) многозначна:

— символ напора, ярости, силы;

— символ боевой мощи, неустрашимой решительности;

— символ упорства и целеустремлённости в достижении целей.

Две звезды над горой — аллегория двух сельских округов составивших территорию современного поселения: Горбачихинского и Горского. Символика звезды многозначна:

— символ путеводности (Вифлеемская звезда), провидения, христианства, духовности;

— символ рассвета, подъёма (утренняя) и заката (вечерняя);

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует сельское хозяйство весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Холмы в геральдике
Свинья в геральдике